Генри Кэбот Лодж (): Лодж, Генри Кэбот (1850—1924) — американский политик-республиканец, историк.
 Лодж, Генри Кэбот (1902—1985) — американский политик-республиканец, дипломат, внук Генри Кэбота Лоджа.